Кристина Ричи  американска актриса.  Известна е с детските си роли във филмите „Русалки“, „Семейство Адамс“ и „Семейство Адамс 2“. За филма „Каспър“ получава награда Сатурн за най-добър млад актьор. За филма „Нищо общо със секса“ е номинирана за Златен глобус за най-добра актриса в мюзикъл или комедия, а за ролята си в „Слийпи Холоу“ е отличена с Сатурн за най-добра актриса.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Американски актьори и актриси
Носители на награда Сатурн
Хора от Санта Моника